Quoin Island ist der Name folgender Inseln

in Australien:
 Quoin Island (Inner Islands), eine der Torres-Strait-Inseln
 Quoin Island (auch Quoin Rock), eine der Duncan-Inseln
 Quoin Island (Great Barrier Reef), im Great Barrier Reef
 Quoin Island (Gladstone), bei Gladstone

in Oman:
 Quoin Island (Oman), am Eingang zum persischen Golf

Siehe auch:
 Quoin-Island-Nationalpark, Nationalpark in Queensland
 Gunner's Quoin, Insel im Norden von Mauritius